Artículo (o artículos) puede referirse a:
 El artículo (gramática); en gramática, un tipo de determinante.
 El artículo (derecho), cada una de las disposiciones, generalmente enumeradas de forma consecutiva, que conforman un cuerpo legal, como un tratado, una ley o un reglamento.
 El artículo (publicación), texto que presenta la postura personal de un periodista, analista o pensador, respecto a un determinado acontecimiento, problema, o asunto actual, de interés general o histórico.
 El artículo científico, trabajo de investigación publicado en alguna revista especializada.
 El artículo periodístico, género del periodismo que tiene como propósito dar a conocer los hechos de interés colectivo, ya sea social o político.
 El artículo de opinión, texto periodístico de opinión personal que aborda de manera extensa un tema.

Además, puede hacer referencia a:
 Los artículos de fe, listado de creencias religiosas.

Enlaces externos